Due unità della Koninklijke Marine olandese hanno portato il nome di Hr. Ms. Witte de With:

  - cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1928 e affondato nel 1942.
  - fregata della classe Jacob van Heemskerck, varata nel 1984, venduta al Cile nel 2006 e rinominata Capitán Prat, ancora in servizio.